Comitatul Tyler sau Tyler County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Tyler County, Texas
 Tyler County, West Virginia